Ezra Swerdlow (1953-2018), producteur américain.
 Noel Swerdlow (1941-2021), professeur américain d'histoire, d'astronomie et d'astrophysique.